Germán Molina puede referirse a:

 Germán Molina Morel (1928-), empresario chileno - presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (1983-1985);
 Germán Molina Valdivieso (1943-), abogado y político chileno - ministro de Estado de Patricio Aylwin (1992-1994) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1998-2000).

en:Germán Molina